Streib ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Wilhelm Streib (1822–1888), deutscher Architekt und Baumeister
 Friedrich Streib (1781–1852), deutscher Architekt und Baumeister
 Max Streib (1912–1989), Schweizer Handballspieler
 Werner Streib (1911–1986), deutscher Nachtjäger-Pilot im Zweiten Weltkrieg